Szabó Marcell (1987) költő, műfordító
 Szabó Marcell (1987) Junior Prima díjas zongoraművész
hasonló néven
 Szabó Marcel (1970) jogász, a jövő nemzedékek szószólója, alkotmánybíró

Jegyzetek